14-я бригада ПВО — воинское соединение вооружённых СССР в Великой Отечественной войне

История 
В составе действующей армии с 22 июня 1941 года по 12 августа 1941 года.

По штату бригада должна была состоять из полка (5 дивизионов зенитных орудий среднего калибра (12 76-85-мм орудий в каждом)), 1 дивизиона орудий малого калибра (12 37-мм орудий) и 1 зенитно-пулемётного дивизиона.

По всей видимости, как и остальные две подобные бригады в Прибалтике, на начало войны формирование бригады не было завершено.

На 22 июня 1941 года базировалась в Каунасе, осуществляя воздушное прикрытие города и близлежащих районов.

Отражает налёт с первых часов войны, по данным советской историографии, сбила в первый день войны 7 самолётов противника.

Прикрывает отход частей 11-й армии, отступает через Ионаву на Даугавпилс, 27 июня 1941 года оставила Даугавпилс. Уничтожила за время боевых действий в Прибалтике 14 самолётов противника.

Однако и сама бригада была практически уничтожена, к 4 июля 1941 года имела в своём составе командного состава — 81, младшего командного состава — 37, рядового состава — 252. Всего — 370 человек при трёх 85-миллиметровых орудиях, трёх 37-миллиметровых орудиях, трёх крупнокалиберных пулемётов, семи счетверённых установках и 34 автомашинах.

12 августа 1941 года бригада расформирована.

Полное наименование 
14-я бригада ПВО

Состав 
Состав бригады по разным источникам разнится, приводятся следующие номера частей:

Для сравнения можно посмотреть 12-я бригада ПВО, некоторые подразделения включаются и туда
 
 743-й зенитный артиллерийский полк (приводится во всех источниках)
 119-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион
 125-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион (приводится во всех источниках)
 136-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион
 142-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион
 303-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион
 306-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион (на 4 июля 1941 года точно не входил в состав бригады)
 12-й отдельный зенитный пулемётный батальон
 9-й батальон ВНОС
 41-й батальон ВНОС
 44-й батальон ВНОС
 10-й дивизион аэростатов заграждения
 14-й дивизион аэростатов заграждения
 8-й зенитный прожекторный батальон

Подчинение

Командиры 
 Барский П. М., полковник,

Ссылки 
 Справочники и форум на Солдат.ру
 Перечень № 11 соединений, частей и подразделений ПВО страны, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны

Бригады ПВО СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году